В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Kansas 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Світлана Чернєва і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Венді Вайт 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Мері Лу Деніелс /  Енн Вайт (півфінал)

 Кенді Рейнолдс /  Катрін Суїр (чвертьфінал)
 Паскаль Параді /  Джоанн Расселл (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Kansas